Little Things (álbum) - de Sylver
Little Things (canção de One Direction)
The Little Things - canção de Colbie Caillat

Veja também
I Love the Little Things - canção que representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção 1964

Desambiguação